Laurent Duhamel (Ruão, 10 de outubro de 1968) é um árbitro de futebol francês. Já apitou Liga dos Campeões, Copa da UEFA e eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2010.

Naturais de Ruão
Árbitros de futebol da França